Friedberg kan henvise til:

 Friedberg (Bayern) – by i Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Friedberg (Hessen) – kredsby i Wetteraukreis, Hessen
 Friedberg (Steiermark) – by i Østrig